Detta är en lista över de 195 kommunerna i departementet Tarn-et-Garonne i Frankrike.

Tarn-et-Garonne
Kommuner Tarn-et-Garonne